Le Temps qui reste, une chanson de Serge Reggiani écrite par Jean-Loup Dabadie et sortie 2002 ;
 Le Temps qui reste, un film français réalisé par François Ozon et sorti en 2005.

Voir aussi 
 Le Temps qu'il reste